Megumi Satsu – cantante franco-giapponese
 Satsu – villaggio estone
 Stazione di Satsu – stazione della cittadina di Kami, nella prefettura di Hyōgo